Jeanne Driessen (1892-1997), femme politique belge sociale-chrétienne ;
 Paul Driessen (né en 1940), créateur néerlandais de film d'animation.

Voir aussi 
 
 Driessens